SWG eller swg har flere betydninger:
 Star Wars Galaxies
 IBM Software Group - en intern IBM-afdeling
 Screen Writers Guild - en tidligere forfatter union
 Standard wire gauge - et britisk mål for metaltråde og blik